, nommé en hommage à l’écrivain français (son attaque « L'exécution de l'Aurore » fait référence à un passage du livre d'Albert Camus « L'Étranger », où le protagoniste assiste à l'exécution d'un homme au lever du jour), est le Chevalier d’Or du Verseau. Il est d’origine française. Il est aussi le maître de Hyôga dans le manga et du Chevalier Cristal dans la série d’animation. Tout comme les autres Chevaliers d’Or, il se fait manipuler par Saga lors de la bataille du Sanctuaire, même s’il ne se bat pas contre les Chevaliers de Bronze pour protéger le Grand Pope.

Chevalier du Verseau 
Camus est le chevalier d'Or du Verseau gardant la 11 maison du Sanctuaire, il est dans le manga le maître de Hyôga. Afin de protéger Hyôga contre l’affrontement qui s'annonce, il tente de l’enfermer dans un cercueil de glace depuis la maison de la Balance. Mais ce cercueil est brisé par l’épée de l'armure sainte de la Balance qu’utilise son ami Shiryû. Hyôga doit se battre contre son maître, lorsqu’il arrive plus tard dans le temple du Verseau. Malgré leur attachement réciproque, Camus et Hyôga s’affrontent jusqu’à la mort. Tous les deux sont des chevaliers de glace, celui qui atteindra la température la plus basse remportera la victoire. Camus perd la vie après que son élève atteint la température du zéro absolu (température où toute forme de vie s’arrête), il comprend à ce moment-là qu'il combat pour le mal et Hyôga pour la justice.

Dans le film animé Les Guerriers d'Abel, cinq chevaliers d'or sont ressuscités par Abel, dont Camus. Il est rapidement éliminé par l'un des chevaliers d'Abel.

Camus revient en tant que spectre d'Hadès, et se bat aux côtés de Saga et Shura. Après avoir combattu Shaka, ils utilisent ensemble la technique interdite de l’Athena Exclamation contre les Chevaliers d'Or Mû, Milo et Aiolia. À l’issue des douze heures de vie accordées par Hadès, il meurt dans les bras de son élève en jurant de protéger Athéna. Son armure du Verseau ainsi que les onze autres armures des chevaliers d'or sont réunies pour créer la  afin de détruire le  qui protège le chemin vers Elysion.

Camus et Camus 
L’hommage rendu à l’écrivain Albert Camus, que Kurumada appréciait beaucoup et dont le Chevalier du Verseau a hérité du nom et de la nationalité, trouve probablement son explication dans la révolte exemplaire de l’écrivain à la suite du bombardement d’Hiroshima. En effet, le 8 août 1945, il est le seul intellectuel occidental à dénoncer l’usage de la bombe atomique sur Hiroshima, soit deux jours après l’attaque.

Il y a aussi un hommage au personnage principal du roman L'Étranger d’Albert Camus. Dans ce roman, au début, le personnage principal assiste à l'enterrement de sa mère sans rien ressentir.

Ce trait de caractère a donc été calqué pour le Chevalier d’Or du Verseau, celui maitrisant parfaitement les techniques basées sur le froid, en rapport à l’in-expressivité de ses sentiments. Le nom de Camus est un clin d'œil à l’auteur.

Hyôga contre Camus ou Milo ? 

Le chapitre du tome 8 du manga durant lequel Camus détruit le navire où se trouve la mère de Hyôga, et le combat opposant Hyôga et Camus dans la maison de la Balance, était au départ l’apparition de Milo et non de Camus. C’était Milo qui avait détruit le bateau et battu Hyôga. Mais l’auteur a changé les plans.

Armure 

L’armure du Verseau représente la constellation du Verseau, ou du Porteur d’Eau.

Techniques 
 Glaciation: Camus est si puissant qu’il peut figer de manière polaire toute chose rien que par son cosmos.
 Kolitso: Cercles de glace entourant son ennemi qui est alors paralysé.
 Poussière de Diamant (Diamond Dust) : Vague d’air froid lancé par la main. Son élève la maîtrise, mais le cosmos de Camus rend sa technique plus puissante.
 Cercueil de Glace (Freezing Coffin) : Camus enferme un adversaire inanimé dans un cercueil de glace extrêmement résistant. Selon lui, même si plusieurs Chevaliers d'Or attaquaient ce cercueil, ils ne pourraient pas le détruire. À moins que le Chevalier enfermé à l’intérieur ne produise une température inférieure à celle du cercueil de glace en atteignant le zéro absolu (-273,15 °C = 0 K), phénomène virtuellement impossible à réaliser même pour les plus puissants Chevaliers des Glaces : seul Hyôga, Chevalier de Bronze du Cygne, y parviendra, en atteignant le septième sens.
 Exécution de l’Aurore (Aurora Execution) : La botte secrète et la plus terrible attaque de Camus du Verseau. C’est une vague d’énergie phénoménale capable de s’approcher au plus près du zéro absolu.

Voix 
En version originale, Camus était doublé par Rokuro Naya qui fut remplacé par Nobutoshi Canna à partir de 2002. Dans les dramas inspirés de Saint Seiya épisode G, c’est Hikaru Midorikawa. 

En version française, Camus est doublé par Serge Bourrier dans les épisodes 47, 62 et 106, Marc François dans les épisodes 46 et 63, Henry Djanik dans les épisodes 67 et 68 ainsi que la partie Asgard, Daniel Lafourcade dans le film Abel, Sylvain Lemarie dans le jeu vidéo et enfin, Jean-Michel Vovk (Le Sanctuaire) et Yann Pichon (Inferno et Elysion) pour la partie Hadès.

Pour le cas particulier du film Les Chevaliers du Zodiaque : La Légende du Sanctuaire, qui dispose de sa propre continuité, le rôle a été confié à Daisuke Namikawa et à un comédien non crédité en VF.

Références 

Chevaliers d'Or